Sorrento es el nombre de varias localidades:

 Sorrento, Italia
 Sorrento (Florida), Estados Unidos
 Sorrento (Luisiana), Estados Unidos
 Sorrento (Maine), Estados Unidos
 Sorrento (Victoria), Australia
 Sorrento (Australia Occidental), Australia
 Sorrento (Hong Kong)
 Sorrento (Canadá), Columbia Británica, Canadá
 Sorrento (Rosario), Rosario, Argentina

Otros usos:

 A.S.D. Sorrento 1945, club de fútbol italiano
 Sorrento FC, club de fútbol australiano
 Península sorrentina, península del sur de Italia, nombrado por la ciudad de Sorrento
 Ducado de Sorrento, principado de la Alta Edad Media
 Sorrento de Sirena, personaje de la serie de anime Saint Seiya
 Paul Sorrento, jugador de béisbol americano